CSA peut faire référence à :
 , l'Agence spatiale canadienne ;
 , l'Association canadienne de normalisation, un organisme de certification canadien ;
 , une association professionnelle non syndicale regroupant des directeurs de casting pour le cinéma, la télévision et le théâtre ;
 Centre de stockage de l'Aube, un centre de stockage des déchets nucléaires ;
 , des « centres sociaux autogérés » italiens ; lorsque ce sont des squats, ils sont appelés CSOA (CSA occupés) ;
  (où CSA signifie , l'ancien nom de la compagnie), une compagnie aérienne tchèque ;
 Club Spirou aviation, un mouvement de jeunesse du journal Spirou ;
 Club sportif d'Abidjan, un club de basket-ball ivoirien ;
 Collège Saint-Alexandre, une école secondaire privée située à Gatineau, au Québec ;
 Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, une école secondaire privée du Québec ;
 , la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques ;
  ;
 Institut CSA (où CSA signifie « Conseil sondages analyses »), une entreprise de sondages ;
 Comité des Nations unies sur la sécurité alimentaire mondiale ;
 Comité social d'administration, en France ;
  (en français, « États confédérés d'Amérique »), la confédération des États du sud des États-Unis pendant la guerre de Sécession, ayant existé de 1861 à 1865 ;
 Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgique), un organe régulateur de l'audiovisuel de la communauté française en Belgique ;
 Conseil supérieur de l'audiovisuel (France), organe régulateur de l'audiovisuel en France entre 1989 et 2021 (devenu Arcom) ;
 Contrôle Sécurité Assistance, un ancien service de sécurité de la RATP créé en 1994 ;
 Contribution de solidarité pour l'autonomie, une cotisation sociale en France ;
 , une loi fédérale américaine.
 , la fédération sud-africaine de cricket

Csa est un code qui peut faire référence à :
 climat méditerranéen, dans la classification de Köppen.

Code IATA des aéroports